Die Dubai Duty Free Women’s Open 2006 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Dubai. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 18. bis 25. Februar 2006 statt.

Im Einzel gewann Justine Henin-Hardenne gegen Marija Scharapowa mit 7:5 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Květa Peschke / Francesca Schiavone mit 3:6, 7:61 und 6:3 gegen Swetlana Kusnezowa / Nadja Petrowa.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Dubai